

Patronyme 
 Hélène Labarrière (1963-), contrebassiste et compositrice française ;
 Jean François Labarrière (1744-1810), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Pierre-Jean Labarrière (1931), jésuite et philosophe français.

Homonymie de patronyme